Die Hymne der Belorussischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Belorussisch: Dsjarschauny himn Belaruskaja Sawezkaj Sazyjalistytschnaj Respubliki) war von 1955 bis 1991 die Hymne der Belorussischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Belorussischer Text 
Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабылі мы сцяг перамог!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас у паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, беларускі народ!

Сілы гартуе люд Беларусі
Ў братнім саюзе, ў мужнай сям’і
Вечна мы будзем, вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас у паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш свабодны народ!

Дружба народаў — сіла народаў,
К шчасцю працоўных сонечны шлях
Горда ж узвіся ў светлыя высі,
Сцяг камунізму — радасці сцяг!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас у паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш савецкі народ!

Russischer Text 
Мы, белорусы, с братскою Русью,
Вместе искали к счастью пути.
В битвах за волю, в битвах за долю,
С ней добыли мы знамя побед.

Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, белорусский народ!

Силы закаляет народ Беларуси
В братском союзе, в мужественной семье
Вечно мы будем, вольные люди
Жить на счастливой, вольной земле

Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, наш свободный народ!

Дружба народов — сила народов,
К счастью трудящихся солнечный путь
Гордо же взвейся в светлые выси,
Флаг коммунизма — радости флаг!

Нас объединило Ленина имя
Партия к счастью ведёт нас в поход
Партии слава! Слава Родине!
Слава тебе, наш советский народ!

Deutscher Text 
Wir, die Belarussen, mit dem brüderlichen Russland,
Gemeinsam suchten wir nach dem Weg zum Glück.
In den Kämpfen um den Willen, in den Kämpfen um den Anteil,
Mit ihr haben wir die Fahne des Sieges gewonnen.

Lenins Name eint uns
Die Partei führt uns zum Glück
Ruhm für die Partei! Ruhm für das Mutterland!
Ehre sei dir, belarussisches Volk!

Stärke des weißrussischen Volkes!
Im brüderlichen Bund, in der tapferen Familie
Für immer werden wir, freie Menschen
In einem glücklichen und freien Land zu leben

Lenins Name eint uns
Die Partei führt uns zum Glück.
Ruhm für die Partei! Ehre sei dem Vaterland!
Gepriesen seist du, unser freies Volk!

Die Freundschaft der Völker ist die Stärke der Völker,
Zum Glück der Arbeiter der sonnige Weg
Und zeigen stolz die Flagge des Kommunismus!
Die Flagge des Kommunismus - die Flagge der Freude!

Lenins Name eint uns
Die Partei führt uns zum Glück!
Ruhm für die Partei! Ruhm für das Mutterland!
Gepriesen seist du, unser sowjetisches Volk!

Siehe auch 
 Liste historischer Nationalhymnen

Historische Hymne
Musik (Belarus)
Lied 1955
Hymne (Sowjetunion)
Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik